Влади́мир Неча́ев:
 Нечаев, Владимир Александрович (1908—1969) — советский эстрадный певец (тенор).
 Нечаев, Владимир Викторович (1950—2021) — советский футболист, тренер.
 Нечаев, Владимир Дмитриевич (род. 1972) — российский политолог, ректор СевГУ. 
 Нечаев, Владимир Иванович (род. 1952) — советский борец классического стиля.
 Нечаев, Владимир Павлович (1930—2000) — советский футболист.